Fohringer ist der Familienname folgender Personen: